Basbédo peut désigner :
Basbédo, le village situé dans le département de Gogo au Burkina Faso
Basbédo, la localité située dans le département de Samba au Burkina Faso
Basbédo, le village situé dans le département de Tenkodogo au Burkina Faso
Basbédo, le village situé dans le département de Ziniaré au Burkina Faso